Монарда двойчатая () — травянистый многолетник из семейства Яснотковые, распространённый на востоке Северной Америки, а также натурализовавшийся на северо-западе США, а также в некоторых частях Европы и Азии. Родовое название связано с именем Николаса Монардеса — автора первого исследования американской флоры 1569 года.

Ботаническое описание 
Монарда двойчатая — многолетнее травянистое растение, высотой 0,7 — 1,5 м. Корневище длинное, горизонтальное.

Стебли у монарды двойчатой облиственные, прямостоячие, четырёхгранные, с тонкими волосками.

Листья светло-зелёного цвета с красноватыми жилками, супротивные, длиной 6—15 см, шириной 3—8 см, овальные, крупно-зубчатые, на конце заострённые, снизу негусто опушённые, сверху голые или почти голые.

Цветки 3—4 см длиной, лилового или фиолетового цвета, собраны примерно по 30 в густое конечное, головчатое соцветие. Прицветники крупные, листовидные, часто бывают одной окраски с цветками.

Плод у монарды двойчатой сухой, растрескивающийся на 4 орешка.
Всхожесть семян растения сохраняется 3 года.

Культивирование и использование 
Широко культивируется как декоративное растение как внутри, так и вне основного ареала. Используется в одиночных посадках или в составе миксбордеров.
Предпочитает солнечные места, но выносит и легкую тень, и влажные, но хорошо дренированные почвы. Не растет на тяжёлых, сырых, кислых почвах. Выведены сорта с цветами разной окраски: белыми, розовыми, тёмно-красными, пурпурными. Время цветения: июль — начало сентября.

Трава монарды имеет бергамотный запах и используется как суррогат чая, что отражено в английском названии этого растения — oswego tea. Напиток из листьев монарды использовали индейцы освего.

Монарда также использовалась индейцами как лекарственное средство. Индейцы из племени черноногих использовали её в качестве антисептика при небольших ранах. Чай использовали при заболеваниях горла и полости рта. Монарда содержит тимол — действующее вещество в современных ополаскивателях для рта, а также карвакрол и другие терпеноиды. Индейцы виннебаго использовали её как общеукрепляющее средство. Известно использование монарды в качестве ветрогонного.

Примечания

Литература 
 Eckehart J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8.

Ссылки 
 Germplasm Resources Information Network: Monarda didyma

Котовниковые
Клумбовые растения
Лекарственные растения
Флора Северной Америки